Tarnowo (gromada) (powiat stargardzki)
 Tarnowo Podgórne (gromada) (powiat poznański)